Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegach na Nartorolkach odbyły się w dniach 25 – 28 sierpnia 2022 roku w łotewskiej Madonie. Rozegrane zostały cztery konkurencje wśród kobiet i cztery wśród mężczyzn.

Po raz drugi w historii mistrzostwa zorganizowali Łotysze (poprzednio w 2019 roku).

Juniorki

7,5 km stylem klasycznym 
 Data: 25 sierpnia 2022

Sprint drużynowy 
 Data: 26 sierpnia 2022

Sprint na 200 metrów stylem dowolnym 
 Data: 27 sierpnia 2022

15 km stylem dowolnym (mass start) 
 Data: 28 sierpnia 2022

Juniorzy

10 km stylem klasycznym 
 Data: 25 sierpnia 2022

Sprint drużynowy 
 Data: 26 sierpnia 2022

Sprint na 200 metrów stylem dowolnym 
 Data: 27 sierpnia 2022

20 km stylem dowolnym (mass start) 
 Data: 28 sierpnia 2022

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

2022 w biegach narciarskich
2022 na Łotwie
Sport na Łotwie